

Geografia
 Aiguille Dibona – monolite roccioso nel Massiccio des Écrins

Persone
 Alfredo Dibona – fondista italiano
 Angelo Dibona – alpinista e guida alpina italiano
 Dino Dibona – docente e scrittore italiano
 Sonia Dibona – giocatrice di curling italiana